Le mot bellum est originellement une déclinaison latine, notamment :
 le nominatif singulier neutre d'un adjectif signifiant « joli, élégant » ou « en bon état, en bonne santé » ;
 le nominatif singulier d'un nom neutre signifiant « guerre ».

Sciences et techniques 
 En taxonomie, le mot bellum est employé comme épithète spécifique pour nommer certaines espèces animales et végétales. Pour les articles consacrés à de telles espèces, consulter la liste générée automatiquement.

Sciences humaines et sociales

Histoire 
 Dans la mythologie romaine, Bellum est une divinité mineure, personnification de la guerre. Son équivalent grec est Polémos.

Linguistique 
Plusieurs locutions ou expressions latines comportent le mot bellum :
  (« la guerre de tous contre tous ») est une guerre civile engendrée par l'absence d'État ;
 le  (« droit à la guerre ») est l'ensemble des critères justifiant l'engagement dans une guerre (guerre juste) ;
  (« si tu veux la paix, prépare la guerre ») est un résumé du concept de paix armée ;
 le  (« comme les choses étaient avant la guerre ») est la situation prévalant avant le début d'une guerre.

Culture et société 
En littérature :
 le Bellum Civile est un ouvrage d'histoire où Jules César raconte les événements du  à la fin () de la guerre civile qui l'opposa à Pompée ;
 le Bellum Gallicum (57-51 ) est un ouvrage d'histoire en sept livres où Jules César raconte sa victorieuse guerre des Gaules ;
 le Bellum Punicum ou Bellum Pœnicum (« Guerre punique ») est un poème épique du poète latin Naevius, écrit en vers saturniens durant la deuxième guerre punique (peut-être entre 207 et 201 ) ;
 Ad bellum exit Ajax est une traduction latine de Malbrough s'en va-t-en guerre, une chanson française traditionnelle ;
 Monsieur Bellum est un personnage d'Hergé ().

Toponyme 
  est une petite vallée à l'est de , dans la partie nord-ouest du chaînon Britannia (Terre Victoria, Antarctique).

Notes et références 

Épithète spécifique